Carl Neuburger oder Karl Neuburger bezeichnet

 Maschinenfabrik Carl Neuburger & Comp., 1877 in Wien gegründete Maschinenfabrik

Carl Neuburger ist der Name folgender Personen:
* Carl Neuburger (Bankier) (um 1850–1930), deutscher Bankier
 Carl David Neuburger (Karl David Neuburger; 1842–1897), deutscher Baumeister und Architekt

Siehe auch
 Karl Neubuerger